Sara Errani e Bibiane Schoofs erano le detentrici, ma Errani non ha preso parte a questa edizione del torneo poiché squalificata per doping. Bibiane Schoofs ha fatto coppia con Desirae Krawczyk, perdendo al primo turno contro Han Xinyun e Darija Jurak.

In finale Eugenie Bouchard e Sofia Kenin hanno battuto Paige Hourigan e Taylor Townsend con il punteggio di 1-6, 6-1, [10-7].

Teste di serie 

  Ioana Raluca Olaru /  Abigail Spears (primo turno)
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (semifinale)

 Kaitlyn Christian /  Asia Muhammad (primo turno)
 Han Xinyun /  Darija Jurak (semifinale)

Wildcard 

  Valentina Ivanov /  Elys Ventura (primo turno)

 Paige Hourigan /  Taylor Townsend (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2019